Christian Sarauw er det anvendte navn om flere personer:

 Christian Sarauw (officer) (1824-1900) – dansk officer og militærhistorisk forfatter
 Christian Sarauw (sprogforsker) (1865-1925) – dansk germanist og sprogforsker